Жило () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Жило, Фабьен (род. 1984) — французский пловец.
 Жило, Франсуаза (род. 1921) — французская художница и график, мемуаристка. 
 См. также 
 Гило — группа сортов вида Паслён эфиопский.